Wasted Time (canção de Kings of Leon)
Wasted Time (canção de Skid Row)
Wasted Years

Desambiguações de música